USS Alice je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Alice (1898) 
 USS Alice (SP-367)

Alice